Томацу — фамилия. Известные носители:
 Томацу, Нобудзо (1896—1980) — адмирал Императорского флота Японии во Второй мировой войне. 
 Томацу, Сёмэй (1930—2012) — современный японский фотограф. 
 Томацу, Харука (род. 1990) — японская сэйю, актриса и певица.